Ву́лиця Башта́нна — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Баштанна — вулиця у Дніпрі.
 Вулиця Баштанна — вулиця в Донецьку.
 Вулиця Баштанна — вулиця у Кривому Розі.
 Вулиця Баштанна — вулиця у Львові.
 Вулиця Баштанна — вулиця в Одесі.

Зниклі вулиці 
 Вулиця Баштанна — зникла вулиця в Києві.

Вулиці